I figli di Dune – romanzo di Frank Herbert
I figli di Dune – miniserie televisiva statunitense